

Домброва-Дужа — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Домброва-Дужа — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства